Mai multe persoane se numesc Mihai Lazăr:
Mihai Lazăr, rugbist român
Mihai Lazăr, deputat din Republica Moldova